Der Bahnhof Sperenberg liegt an der Bahnstrecke Berlin–Jüterbog (Militäreisenbahn) in Brandenburg. Er war vom 10. Oktober 1875 bis zum 18. April 1998 in Betrieb.

Empfangsgebäude und Toilettenhäuschen stehen unter Denkmalschutz.

Zurzeit befindet sich im Empfangsgebäude der „Bildhauer-Bahnhof Sperenberg“, welcher über ein Atelier, ein Bildhauergeschäft und Unterkünfte verfügt sowie Bildhauerkurse anbietet. Des Weiteren wird die Station als Draisinenbahnhof an der Draisinenstrecke Zossen–Jänickendorf genutzt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Sperenberg
Bauwerk in Am Mellensee
Sperenberg
Bahnhof im Landkreis Teltow-Fläming
Umgenutztes Bauwerk in Brandenburg
Baudenkmal in Am Mellensee